Kenngott ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Kenngott (1862–1945), deutscher Politiker der SPD
 Gustav Adolf Kenngott (1818–1897), Mineraloge
 Werner Kenngott (1934–2016), deutscher Maler